Кара́ — село в Лакском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Кара как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено в Центральном Дагестане у подножья хребта Чанкулабек, в 13 км к северо-востоку от села Кумух.

Население

Инфраструктура 
Инфраструктура слабо развита: школа, сельская администрация, два магазина. Всего домов — 210, из них 123 жилых, и 87 заброшенных. Есть мечеть, открытая в августе 2009 года.

Примечания 

Населённые пункты Лакского района
Муниципальные образования Лакского района
Сельские поселения Дагестана